Römerstadt ist 

eine Stadt im Römischen Reich, siehe Römische Stadt
der deutsche Name der tschechischen Stadt Rýmařov
eine Siedlung in Frankfurt am Main, siehe Frankfurt-Römerstadt